La tragedia in casa Coe o Il caso del terrier scozzese (The Kennel Murder Case) – romanzo di S.S. Van Dine del 1933
 Il pugnale cinese (The Kennel Murder Case) – film del 1933 diretto da Michael Curtiz